Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1910 года прошёл 5—6 марта в Хельсингфорсе (Великое княжество Финляндское, Российская империя). В нём приняли участие 12 спортсменов из 4 стран.

Результаты 

 NF — не закончил дистанцию
 NS — не вышел на дистанцию

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Российской империи
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Спорт в России в 1910 году
Спорт в Финляндии в 1910 году
Март 1910 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионаты мира в Российской империи
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)